Росталь () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Средняя Франкония. Входит в состав района Фюрт. Население составляет 9764 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 44,40 км². Официальный код — 09 5 73 125.

Коммуна подразделяется на 17 сельских округов.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии